Niemcy:
 Schefflenz – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Schefflenz – rzeka, dopływ Jagst

Zobacz też:
 Schefflenztal